Marina Petrella (née en 1954), une ancienne membre du groupe terroriste italien d'extrême gauche Les Brigades rouges ;
Riccardo Petrella (né en Italie en 1941), un politologue et économiste, titulaire d'un doctorat en sciences politiques et sociales de l'Université de Florence (Italie).
Angelo Petrella (1978) - écrivain
Clara Petrella (1918–1987) - chanteuse lyrique
Errico Petrella (1813–1877) - compositeur
Gianluca Petrella (1975) - tromboniste de jazz
Vito Petrella (1965) - athlète.

Communes et lieux 
 Petrella Tifernina est une commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie.
Mont Petrella - sommet des monts Aurunci, Province de Latina.
Petrella Guidi - frazione de Sant'Agata Feltria, Province de Rimini.
Petrella Liri - frazione de Cappadocia, Province de l'Aquila.
Petrella Massana - frazione de Sestino, Province d'Arezzo.
Petrella Salto - commune italien de la  Province de Rieti.